Ľudo Zúbek – scrittore slovacco
Marek Zúbek – calciatore ceco